F8, F-8 ou F08 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 F 8, un sous-marin de la Regia Marina ;
 Vought F-8 Crusader, un avion militaire américain.

Informatique 
 , huitième des touches de fonction d'un clavier d'ordinateur ;
 Fedora8, un système d’exploitation libre et une distribution GNU/Linux communautaire.

Sport automobile 
 Fittipaldi F8, une Formule 1 de l'écurie italienne Fittipaldi ;
 Spyker F8-VII, une Formule 1 de l'écurie hollandaise Spyker F1 Team.

Transports 
Aviation
 .

Automobile
 BYD F8, une voiture du constructeur chinois BYD ;
 Ferrari F8 Tributo, une voiture sportive du constructeur italien Ferrari ;
 IFA F8, une voiture du conglomérat industriel est-allemand IFA.

Camion
 MAN F8, une camion du constructeur allemand MAN.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres